Bourgknecht ist der Familienname folgender Personen

 Jean Bourgknecht (1902–1964), Schweizer Politiker (KCV)
 Jean-François Bourgknecht (* 1934), Schweizer Politiker (CVP)